Feierabend bezeichnet:

 die Frei- und Ruhezeit nach einem absolvierten Arbeitstag, siehe Feierabend
 eine Zeitschrift, siehe Feierabend (Zeitschrift)
 ein Sketch von Loriot, siehe Feierabend (Loriot)
 ein soziales Netzwerk für Senioren im Internet, siehe Feierabend.de
 den Titel eines Liedes von Peter Alexander
 Feierabend (1964), deutscher Dokumentarfilm von Karl Gass
 Feieromd, Volkslied von Anton Günther

Feierabend ist der Familienname folgender Personen:
 Ambrosius Feierabend (ca. 1490–1553?), Pfarrer und Reformator in Elbing
 August Feierabend (1812–1887), Schweizer Mediziner und Schriftsteller
 Denise Feierabend (* 1989), Schweizer Skirennfahrerin
 Franz Feierabend (1885–1964), Schweizer Akkordeon- und Schwyzerörgelispieler
 Fritz Feierabend (1908–1978), Schweizer Bobsportler
 Gabriel Feierabend, erster Leutnant der Schweizergarde (1548)
 Georg Feierabend (ca. 1450–1498), Vikar und Stadtpfarrer zu Donauwörth
 Harald Feierabend (* 1967), deutscher Triathlet
 Hartmann Feierabend (ca. 1450–1512), Geistlicher und Humanist in Baden
 Hermann Feierabend (1928–1995), deutsch-schweizerischer Maler und Grafiker
 Ines Feierabend (* 1965), deutsche Politikerin (Die Linke) und Staatssekretärin
 Johannes Feierabend (ca. 1440–1508), Abt des Klosters Muri
 Karel Feierabend (1861–1945), tschechoslowakischer Hochschullehrer, Gegner des Nationalsozialismus und Häftling im KZ Dachau
 Karl Feierabend, deutscher Feuerwehrmann
 Karl Wilhelm Feierabend (1849–1911), deutscher Theologe und Altphilologe
 Klaus Feierabend († 2015), deutscher Geistlicher
 Ladislav Karel Feierabend (1891–1969), tschechischer Minister
 Margaret Feierabend (* um 1951), Bürgermeisterin von Bristol, Tennessee
 Niklas Feierabend (1997–2016), deutscher Fußballspieler
 Rudolph Feierabend (vor 1270–nach 1313), Geistlicher und Klosterschreiber in Kaisheim
 Ulrich Feierabend († um 1480), Schweizer Grafiker und Drucker

Weiteres:
 Feierabend und Söhne, Dokumentarfilm 

Siehe auch:
 Der Feierabend oder Lohn des Fleißes
 Feyerabend
 Feierabendweg